Steve Smith - ex-basquetebolista norte-americano
Steve Smith (atleta) - especialista de salto em altura
Steve Smith (músico) - baterista estadunidense 
Steve Smith (American Dad!) - personagem da série
Steven Smith - astronauta norte-americano
Steven Paul Smith - cantor e músico norte-americano

Desambiguações de antropônimos